Peginterferon-alfa se može odnositi na:

 Peginterferon alfa-2a, antiviralni leki koji se koristi za tretiranje hepatitisa C i hepatitisa B
 Peginterferon alfa-2b, tretmant za hepatitis C

Vidi još
 Interferon